Imamura se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Taiji Imamura
 Saun-ichirô Shun-ichirô Imamura